Squat steht für:

 Squat: Kniebeuge
 Squat (Schifffahrt): Fahrdynamisches vertikales Absinken eines Schiffes über den eigentlichen Tiefgang hinaus.
 Squat: Hausbesetzung
 Squat: Schienenfehler, Einsenkung auf dem Schienenkopf.

